Folkerts steht für:

 ein Musikerduo, Folkerts (Band)

Folkerts ist der Familienname folgender Personen:
 David Folkerts-Landau (* 1949), deutscher Volkswirt
 George W. Folkerts (1938–2007), US-amerikanischer Biologe
 Gerhard Folkerts (* 1944), deutscher Komponist und Pianist
 Hayo Folkerts (1871–1946), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Heiko Folkerts (1930–2007), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Maler
 Johann Menso Folkerts (1909–1967), deutscher NS-Funktionär und Schriftleiter des regionalen NSDAP-Organs Ostfriesische Tageszeitung
 Knut Folkerts (* 1952), deutscher Terrorist
 Menso Folkerts (* 1943), deutscher Wissenschafts- und Mathematikhistoriker
 Poppe Folkerts (1875–1949), deutscher Maler
 Ulrike Folkerts (* 1961), deutsche Schauspielerin

Siehe auch
 Folkers
 Volkers